

Лермонтовське сільське поселення — сільське поселення, Бікінський район, Хабаровський край
 Лермонтовське сільське поселення — сільське поселення Росії, Куйтунський район, Іркутська область